На сегодняшний день в НБА работает 30 главных тренеров.

Тренеры

Легенда

Список 
 По данным на начало регулярного сезона 2020/2021.

Примечания

Ссылки 
 
  

Тренеры НБА
Списки баскетбольных тренеров